Такмичење у бацању кугле у мушкој конкуренцији на 5. Светском првенству у атлетици на отвореном 1995. одржано је 8. и 9. августа на стадиону Улеви у Гетеборгу у Шведској.

Титулу светског првака у бацању кугле освојену на Светском првенству 1993. у Штутгарту  није бранио Вернер Гинтер из Швајцарске.

Земље учеснице 
Учествовало је 32 такмичара из 20 земаља. У квалификацијама такмичари су били подељени у две групе. Дванаест најбољих атлетичара такмичило се у финалу.

 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (4)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (3)
 (3)
 (1)
 (2)
 (1)

Рекорди

Најбољи резултати у 1995. години 
Десет најбољих бацача кугле 1995. године пре почетка светског првенства (5. августа 1995) заузимали су следећи пласман на светској ранг листи.

Атлетичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 8. августа 1995. године у 15:45. Атлетичари су били подељени у две групе. Квалификациона норма за пласман у финале износила је 19,70 метара (КВ), коју је пребацило девет бацача, а осталих три у финале су се пласирали на основу постигнутог резултата (кв),,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју атлетичар представља

Финале 
Такмичење је одржано 9. августа 1995. године у 18:30.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1995. на сајту ИААФ
 Резултати у бацању кугле на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 1995.
Бацање кугле на Светском првенству у атлетици на отвореном